Piura megye, megye Peruban
Piura tartomány, tartomány Peruban, Piura megyében
Piura körzet, körzet Peruban, Piura megyében, Piura tartományban
Piura, város Peruban, az azonos nevű megye székhelye
Piura, folyó Peruban